El término piquete puede hacer referencia a:

 Piquete, grupo de personas que, dentro del contexto de una huelga, intenta que esta sea secundada.
 Piquete, grupo de soldados para hacer servicios especiales.
 Piquete de radar, función militar de vigilar las incursiones aéreas enemigas.
 Piquete Cabado, localidad del departamento Anta, en Argentina.
 Piquete de entrevía, prisma de hormigón pintado con listas blancas y negras.